Sukces peut désigner :
 Sukces, une série télévisée polonaise diffusée en 1995 ;
 Sukces, une série télévisée polonaise diffusée en 2000, suite de la précédente.